Yeşilköy signifiant en turc Village vert est un toponyme très répandu, le site turc fait une liste d'environ 90 lieux s'appelant ainsi : Voir  Yeşilköy
 Yeşilköy est un quartier du district de Bakırköy à Istanbul dans lequel se trouve l'aéroport international Atatürk.